4. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Румунији од 8. децембра до 17. децембра 2000. у организацији ЕХФ. Такмичење је одржано у Букурешту (БУ) и Рамнику Валча (РВ)

Учесници 

На првенству је учествовало 12 репрезентација. Директан пласман су обезбедиле само две: Румунија као домаћин и Норвешка победница Европског првенства 1998.. Осталих десет су избориле пласман кроз квалификације и плеј оф.

 Група А:
 
 
  СР Југославија
 
  
  

 Група Б:

Систем такмичења 
Репрезентације су у предтакмичењу биле подељене у две групе А и Б са по 6 екипа. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Две првопласиране из група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1А/2Б и 2А/1Б). Поражени су играли за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Остале екипе су према пласману у групама играле мечеве за пласман на првенству. Шестопласиране екипе су играле за 11, петопласиране за 9, четвртоплаиране за 7, трећепласиране за 5 место.

Предтакмичење 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Полуфинални мечеви

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 ЕП 2000. на сајту ЕХФ
 Резултати на ЕП 2000. на сајту todor66.com 
 Званични сајт ЕХФ

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Румунији
Рукомет у 2000.